Ilmoniemi ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Ilmoniemi (* 1975), finnische Musikerin 
 Risto Ilmoniemi (* 1954), finnischer Physiker, Neurowissenschaftler und Hochschullehrer 
 Tauno Ilmoniemi (1893–1934), finnischer Turner 

Ilmoniemi steht für:
 Ilmoniemi (Karjalohja), Dorf in Karjalohja, Finnland